Буглаки — название населённых пунктов.

Украина 
 Буглаки — село в Бобровицком районе Черниговской области.
 Буглаки — село в Радомышльском районе Житомирской области.